Сент-Марі-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сент-Марі-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш